Le rye est le nom donné au whiskey fabriqué à partir du seigle.
 L'association Recherche sur le yoga dans l'éducation (RYE) est une association française qui œuvre à adapter des techniques de yoga et de relaxation dans le milieu éducatif.

Toponyme

Australie 
 Rye une ville australienne de l'état de Victoria

États-Unis 
 Rye, census-designated place située en Arizona ;
 Rye, census-designated place située en Arkansas ;
 Rye, une localité du comté de Pueblo au Colorado ;
 Rye, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire ;
 Rye, une ville de l'État de New York, à ne pas confondre avec Rye, autre ville située dans l’État de New York.

France 
 Rye, une commune française, située dans le département du Jura, région de Franche-Comté.

Irlande

Royaume-Uni 
 Rye, une ville anglaise du comté de Sussex de l'Est.
 La , est un affluent de la rivière Derwent qui coule dans le Yorkshire en Angleterre.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme